Логуново — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Логуново — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Логуново — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Логуново — деревня в Торжокском районе Тверской области.